Heyer kan som auktorsförkortning betyda:

 Ronald W. Heyer
 Carl Heyer

Robotskapade auktorsförkortningar